

Беррівілл — місто, штат Арканзас
 Беррівілл — місто, штат Техас
 Беррівілл — місто, штат Вірджинія